En Pologne, Gąbin peut désigner :

dans la voïvodie de Mazovie
 Gąbin, une ville,
 la gmina de Gąbin.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Gąbin, un village.